Garrido hace referencia a varios artículos:

Apellido 
Garrido (apellido)
 Personas 
 Javier Garrido (2000-), jugador profesional de pádel español;
 Aldo Garrido (1947-2009), policía argentino;
 Celso Garrido Lecca (1926- ), compositor peruano;
 Hernán Garrido Lecca (1960-), economista y político peruano;
 Juan Garrido (1480-1550), arquitecto español:
 Juan José Garrido Koechlin (1972-), economista y periodista peruano;
 Julio Garrido Malaver (1909 - 1997), poeta, periodista y político peruano;
 Luis Miguel Garrido «Garrido» (1972-), futbolista español;
 Pablo Gallardo «Garrido» (1986-), futbolista español;
 Tomás Garrido Canabal (1890 – 1943), militar y político mexicano.

 Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Antonio Garrido
 Fernando Garrido
 Francisco  Garrido
 Javier Garrido
 José Garrido
 Juan Garrido
 Juan Carlos Garrido
 Luis Garrido
 Christian Garrido

 Gastronomía 
 Garrido fino''', tipo de uva.